BiH
 Mokrine (Hadžići, BiH),  naselje u općini Hadžići

Crna Gora
 Mokrine (Herceg Novi, Crna Gora), naselje u općini Herceg Novi